G. N. Ramachandran (1922-2001), physicien indien ;
 diagramme de Ramachandran, une représentation graphique permettant d'analyser la conformation du squelette polypeptidique des protéines ;
 Janaki Ramachandran (1923-1996), actrice indienne connue sous le nom V. N. Janaki ;
 M. G. Ramachandran (1917-1987), acteur, homme politique, producteur et réalisateur indien ;
 Vilayanur S. Ramachandran (1951-), un neurologue et neurobiologiste.

Voir aussi 
 (20851) Ramachandran, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes